Иноковка 2-я — село в Кирсановском районе Тамбовской области России. Входит в состав Иноковского сельсовета.

География 
Село находится в восточной части Тамбовской области, в лесостепной зоне, в пределах Окско-Донской равнины, преимущественно на правом берегу реки Иноковки, на расстоянии примерно 16 километров (по прямой) к юго-западу от города Кирсанова, административного центра района. Абсолютная высота — 145 метров над уровнем моря.
Часовой пояс

История 
По данным 1926 года имелось 842 хозяйства и проживало 4085 человек (1966 мужчин и 2119 женщин). В административном отношении село входило в состав Иноковской волости Кирсановского уезда Тамбовской губернии.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 43,5 %, женщины — соответственно 56,5 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 99 % из 488 чел.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из семи улиц.

Примечания 

Населённые пункты Кирсановского района